Jméno a příjmení Taylor Townsend nosí více osobností:

 Taylor Townsend (politik) – americký politik a právník z Louisiany
 Taylor Townsendová – americká tenistka 

fiktivní charaktery
 Taylor Townsendová (postava), dříve Taylor de Maumaront – fiktivní postava z amerického televizního seriálu O.C.